1995 Голяма награда на Великобритания е 46-о за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1995 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
. Обиколките са 61 а победител е съотборника на Михаел Шумахер, Джони Хърбърт за екипа на Бенетон. Това е първа победа на британеца от общо три в неговата кариера. Това състезание ще се помни и с инцидента на двамата пилоти фокусирани за титлата Деймън Хил и Михаел Шумахер. Те се удариха на завой Приори в 45 обиколка. Преди това Хил е на пол-позиция а Шумахер е на втора позиция в квалификациите. Втори след победитела Хърбърт е Жан Алези от Ферари а трети е Дейвид Култард от Уилямс който получи наказание заради превишена скорост на питлейна. Това е пета победа за Бенетон за сезон 1995. Битката за пета позиция е интересна като Рубенс Барикело и Марк Блъндел е бориха за по-предна позиция. В опита си да изпревари Макларън-а, Барикело удари силно задната част на болида на Блъндел в опита си да защити позицията си. Бразилецът отпадна (по-късно класиран на 11-а позиция), а Блъндел продължи с три гуми за да финишира пети. Това даде шанс на Хайнц-Харалд Френтцен да вземе последната точка макар да е с обиколка изоставане. Около 40 секунди пред него финишираха група от пилоти включващи Пиерлуиджи Мартини, Мика Сало и Жан-Кристоф Булион. На повече от 10 секунди финишира Лука Бадоер, а Бертран Гашо е последния финиширал като това е първо финиширало състезание след многото отпадания рано този сезон.

Победата на Джони Хърбърт е много популярна на зрителите и тийм персонала, като това не е само победа на народна земя, но също така и победа след няколко серии от завръщания в неговата кариера, но не на последно място почти фаталната катастрофа по време на Интернационалната Формула 3000 в Брандс Хеч през 1988 което го остави с тежки контузии по крака му, затрашавайки кариерата му. По време на пресконеференцията Хърбърт посвети победата на трима важни хора които му помогнаха за изграждането на неговата кариера: неговата съпруга Беки; Питър Колинс, от който Хърбърт каза че „той ме взе във Формула 1 два пъти“; и шефът на тима Флавио Бриаторе за което гарантира мястото му за 1995. Тази победа на Хърбърт също дойде пред неговите родители, Боб и Джейн, които са продали неговия фен клуб стока на пистата по време на състезанието. В допълнение, победата му гарантира и неговото бъдеще във Формула 1 без отбора на Бенетон. Алези е много доволен от 2-ра позиция, но допусна че се отказа във втората половина на състезанието, знаейки че изпреварвайки Хърбърт или Култард ще е почти невъзможно. За Култард 3-та позиция също е очарован резултат след проблемите с електрониката на болида, но почти е близо до победата заради наказание за нарушаване на лимита за скорост в пит-лейна.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания